Лабрюгіє́р, Лабрюґієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 3490 осіб у працездатному віці (15-64 років) 2557 були активні, 933 — неактивні (показник активності 73,3%, у 1999 році було 68,2%). З 2557 активних працювало 2218 осіб (1182 чоловіки та 1036 жінок), безробітних було 339 (157 чоловіків та 182 жінки). Серед 933 неактивних 260 осіб було учнями чи студентами, 310 — пенсіонерами, 363 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2642 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6327,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лабрюгієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн
985 у Європі